Pierre Arnaud peut désigner :
 Pierre Arnaud (-1306), un cardinal français membre de l’ordre des bénédictins ;
 Pierre Arnaud (1921-2013), un auteur, interprète et réalisateur de spectacles son et lumière ;
 Pierre Arnaud (1924-), un photographe ;
 Pierre Arnaud (1926-), un résistant appartenant au maquis de George Guingoin ;
 Pierre Arnaud (1942-2016), un historien du sport.